Илличевский — русская фамилия. Известные носители:

 Илличевский, Алексей Демьянович (1798—1837) — русский поэт.
 Илличевский, Демьян Васильевич (?—1837) — действительный статский советник, томский губернатор (1812—1819).
 Илличевский, Платон Демьянович (1808—1858) — товарищ министра юстиции, тайный советник.